50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 grudnia, a finał 9 grudnia.

Złoty medal zdobył reprezentant Holandii Jesse Puts (21,10). Srebro wywalczył Rosjanin Władimir Morozow (21,14), a brąz mistrz świata na dystansie dwukrotnie dłuższym Simonas Bilis z Litwy (21,23).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:40 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:07 czasu lokalnego

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:32 czasu lokalnego

Przypisy 

M